Hajok ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Hajok (* 1998), deutsche Tischtennisspielerin
 Daniel Hajok (* 1970), deutscher Medienwissenschaftler

Hajok steht außerdem für:
 Hajok (Lwiw), Dorf im Rajon Lwiw, Oblast Lwiw, Ukraine
 Hajok (Oleksandrija), Dorf im Rajon Oleksandrija, Oblast Kirowohrad, Ukraine
 Hajok (Bereschany), Dorf im Rajon Bereschany, Oblast Ternopil, Ukraine